Словацкое движение возрождения () — словацкая панславистская национально-ориентированная общественная организация. Председатель — Роберт Швец (). Зарегистрировано 24 мая 2004 года.

Словацкое движение возрождения выступает за традиционное воспитание словацкой молодёжи в духе общеславянских основ; за славянское возрождение Словакии и за национальное возрождение других славянских стран.

Цели движения 
Словацкое движение возрождения — это гражданское объединение, целью которого является пробуждение и углубление славянского духа и идентичности словаков. В своей деятельности движение опирается на теоретические работы и патриотические дела идеолога словацкого национального возрождения в XIX веке Людовита Штура.

Словацкое движение возрождения выступает за:

 укрепление патриотизма словаков
 деятельную защиту моральных и духовных ценностей
 национально-историческое просвещение словацкого народа
 сохранение природных и культурных ценностей
 поддержку экологических проектов

Символика 
Символика Словацкого движения возрождения своими корнями уходит в славянское прошлое словаков. Белый двойной крест является символом не одних лишь словаков, но и всех славянских народов. Этот крест, по мнению членов Словацкого движения возрождения, символизирует общие духовные и культурные истоки славянства, являясь знаком славянского братства..

Международные связи 
На международном уровне с Словацким движением возрождения сотрудничает российское общественное движение  «Народный собор»

Примечания

См. также 
 Панславизм
 Национализм

Ссылки 
 Официальный сайт SHO
 Праздник предков

Политические движения
Панславизм
Словацкий национализм